Denis Abdulahi – calciatore finlandese
 Shami Abdulahi – maratoneta etiope